Джиесем () може да се отнася за:
 GSM – глобален цифров стандарт за мобилна клетъчна връзка
 Мобилен телефон